Housing Project — () — четвёртый студийный альбом Джона Хартфорда, выпущенный в 1968 году. Альбомы был переиздан в 2002 и объединён с третьим альбомом Хартфорда — The Love Album.

Список композиций 
 Все песни написаны Джоном Хартфордом.

Ссылки 
 Housing Project на discogs.com

Альбомы Джона Хартфорда
Альбомы 1968 года
Альбомы RCA Records
Альбомы RCA Victor